Мэнди Минелла (; родилась 22 ноября 1985 года в Эш-сюр-Альзетт, Люксембург) — люксембургская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Мэнди зовут Марио и Анна. Отец в более молодые годы совмещал работу врачом с игрой в местных любительских футбольных клубах.

Минелла пришла в теннис по протекции отца в 5 лет в Люксембурге; с 15 лет также занимается в академии в Париже (сначала в академии Боба Бретта, а затем — в академии Патрика Муратоглу).

Во время матча люксембурженка предпочитает совершать агрессивные атакующие действия находясь у задней линии. Любимые удары — подача и форхенд. Любимые покрытия — грунт и медленные модификации харда. По ходу встречи склонна к потерям концентрации на игре.

Спортивная карьера

2016 
2016 год Мэнди Минелла начала на турнире Окленд (Новая Зеландия), но не смогла пройти квалификацию, проиграв теннисистке из Австрии Тамире Пашек со счетом 2:0 (6:3 6:3 )

В феврале Мэнди Минелла не смогла пройти Квалификацию на турнир Открытый чемпионат Австралии, проиграв теннисистке из Китая Чжан Шуай со счетом 2:0 ( 6:3 6:2 ) .

В июне Мэнди Минелла выступала на турнире Bol (Хорватия), где смогла добраться до финала . в финале Мэнди встречалась с теннисисткой из Словении Полоной Херцог,  матч закончился со счетом 2:0 в пользу Минеллы . 

В конце июня Мэнди Минелла успешно прошла квалификационный раунд на турнир Уимблдон (Великобритания )  попав в основную сетку Мэнди смогла добраться до 1/32 финала  где уступила теннисистке из США Слоан Стивенс  со счетом 2:1 ( 3:6 7:6 8:6 ) .

В августе Мэнди Минелла успешно прошла квалификацию  на Открытый чемпионат США в основной сетке. Мэнди проиграла в 1/64 финала теннисистке с Украины Элине Свитолиной  со счетом 2:1 (6:7 6:0 6:2).

2019 

На Открытом чемпионате США проиграла в первом раунде будущей полуфиналистке Белинде Бенчич в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (24)

Победы (16) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Люксембурга